Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2002—2003 — 89-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вперше здобув Гревенмахер.

Учасники

Перший раунд 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Раунд за право залишитись у Національному дивізіоні

Група A 

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2002—2003
Люксембург
Люксембург
2002 у люксембурзькому спорті
2003 у люксембурзькому спорті